(du latin signifiant « trône de la sagesse »), ou Notre-Dame de la sagesse, peut faire référence à :
 une Vierge à l'enfant, dans laquelle la Vierge Marie est représentée assise et tenant l'enfant Jésus sur ses genoux : elle sert donc de « trône » à la « sagesse », incarnée par le Christ. C'est le sceau de l’Université catholique de Louvain et de la  (Belgique) ;
 la chapelle Notre-Dame-de-la-Sagesse, une chapelle parisienne ;
 la Communauté Notre-Dame de la Sagesse, une communauté catholique ;
 , une revue de sciences religieuses française de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier.